Trigonoscuta är ett släkte av skalbaggar. Trigonoscuta ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Trigonoscuta